Rezerwat przyrody Zimna Woda – rezerwat przyrody w województwie dolnośląskim
 Rezerwat przyrody Zimna Woda – rezerwat przyrody w województwie lubuskim
 Rezerwat przyrody Zimna Woda – rezerwat przyrody w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Zimna Woda